Мэнселл () — английская фамилия.

 Мэнселл, Клинт (род. 1963) — британский музыкант и композитор.
 Мэнселл, Найджел (род. 1953) — британский автогонщик, чемпион мира «Формулы-1» 1992 года.

См. также 
 Манселл